Leslie Gesneria est un personnage fictif et une super-vilaine dans les comic book de Spider-Man. Elle apparaît pour la première fois dans Venom: Lethal Protector #4. Le personnage est créé par David Michelinie et Ron Lim. Elle est l'hôte de l'un des six "enfants" symbiote de Venom. Son symbiote est principalement violet .

Biographie fictive 
Leslie Gesneria était une mercenaire qui travaille pour une société appelée «Life Foundation», qui a cherché à offrir une vie confortable souterraine pour leurs clients fortunés, après l'holocauste nucléaire imminent. La Fondation a expérimenté la vie avec le symbiote Venom dans l'espoir de développer le maintien de la paix surhumaine. Leslie était une des 5 hommes et femmes qui ont été choisis comme hôtes pour les pontes forcées de Venom. Elle est vaincue par Venom et Spider-Man dans le scénario Venom: Lethal Protector. Son symbiote est vieilli artificiellement et son corps est présumé détruit dans une explosion qui détruit le siège principal de la Fondation de la Vie.

Dans la mini-série Venom: Separation Anxiety, il est révélé que le symbiote a survécu. Leslie mentionne qu'elle avait voulu être une héroïne, mais comme les autres hôtes de la Life Foundation, elle avait de la difficulté à contrôler son symbiote. Leslie et les autres se battirent avec Eddie Brock, l'identité secrète de Venom, sorti de prison et le kidnappèrent afin qu'il leur apprenne à contrôler leurs symbiotes. Leslie montre des remords et des regrets pour ses actions, juste avant qu'elle ne soit assassinée par sa "sœur" Scream, en utilisant un couteau sonore. Après que Leslie fut tué, ce qui reste de son symbiote fusionne avec ses frères (sauf Carnage et Toxin) et oblige un homme du nom de Scott Washington à être l'hôte de ses symbiotes fusionnés appelé : Hybrid.

Après avoir fusionné avec un chien, elle reprend sa forme originale en infectant une famille dysfonctionnelle.
Lors de l’invasion de la Terre par Knull et ses symbiotes, cette adepte du Dieu noir combat  Scream qui finira par la détruire. 
On la retrouve néanmoins par la suite dans l’équipe des Thunderbolts du  Caïd.

Apparitions dans d'autres médias

Jeux vidéo 
 Spider-Man and Venom: Separation Anxiety

Notes et références 

Ennemi de Spider-Man
Personnage de comics Marvel possédant une force surhumaine
Criminel de fiction
Mercenaire de fiction
Personnage de fiction créé en 1993